Il doppio del torneo di tennis Genoa Open Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Leonardo Azzaro e Sergio Roitman che hanno battuto in finale Marco Pedrini e Andrea Stoppini 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Sergio Roitman (Campioni)
 Francesco Aldi /  Tomas Tenconi (primo turno)

 Marcos Daniel /  Flávio Saretta (quarti di finale)
 Flavio Cipolla /  Alessio Di Mauro (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Genoa Open Challenger 2005